Пинсян (Цзянси) (萍乡) — городской округ в провинции Цзянси (КНР)
 Пинсян (Синтай) (平乡) — уезд городского округа Синтай провинции Хэбэй (КНР)
 Пинсян (Гуанси) (凭祥) — городской уезд городского округа Чунцзо Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР)